Edvard Björkenheim henviser til:

 Edvard Björkenheim (godsejer) (1856–1934) – finsk godsejer
 Edvard Björkenheim (læge) (1877–1970) – finsk læge
 Edvard Björkenheim (politiker) (1901–1965) – finsk politiker